12-й чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проходил с 9 по 12 декабря 2004 года в столице Австрии Вене.

На соревнованиях было разыграно 38 комплектов наград. И у мужчин и у женщин было разыграно одинаковое количество наград (по 19).

Первое место в командном медальном зачёте завоевали спортсмены сборной Германии, которые, завоевав 9 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей, с большим отрывом опередили ближайших преследователей.

Главным героем чемпионата стал немецкий пловец Томас Руппрат, завоевавший 4 золотых и 1 серебряную медали.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты 
 WR — мировой рекорд
 ER — рекорд Европы

Мужчины 

 — Участвовали только в предварительном заплыве.

Женщины 

 — Участвовали только в предварительном заплыве.

Ссылки 
 Результаты на omegatiming.com
 Результаты на swimrankings.net

Спорт в Австрии в 2004 году
Международные спортивные соревнования в Вене
Декабрь 2004 года
2004
Плавание в Австрии
Плавание
Чемпионаты Европы в Австрии